Йепес и Епес ()  — испанская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Йепес, Марио (род. 1976) — колумбийский футболист.
 Йепес, Нарсисо (1927—1997) — испанский композитор и гитарист.
 Йепес, Олаво (1937—2021) — эквадорский шахматист.

Топоним 
 Епес — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.